Glebov je priimek več oseb:

 Ivan Semjonovič Glebov, sovjetski general
 Alek Glebov, slovensko-ruski alpski smučar
 Aleksander Ivanovič Glebov, sovjetski general
 Viktor Sergejevič Glebov, sovjetski general